Pană ist der Familienname folgender Personen:

 Doina Pană (* 1957), rumänische Politikerin (PSD)
 Eduard Pană (* 1944), rumänischer Eishockeyspieler
 Florina Pană (* 1973), rumänische Langstreckenläuferin
 Gheorghe Pană (* 1927), rumänischer Politiker (PCR)
 Lascăr Pană (1934–2017) rumänischer Handballspieler und -trainer 
 Marian Pană (* 1968), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Sașa Pană (1902–1981), rumänischer Dichter und Prosaschriftsteller
 Silviu Pană (* 1991), rumänischer Fußballspieler
 Sorin Pană (* 1981), rumänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Pana